Kase ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kase (1877–1945), deutscher Opernsänger (Bariton) und Dichter
 Asko Kase (* 1979), estnischer Filmregisseur
 Martin Kase (* 1993), estnischer Fußballspieler
 Taiji Kase (1929–2004), Japanischer Karate-Großmeister
 Taishū Kase (* 1969), japanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Case
 Kaase
 Kaše
 Kasse